Le Populaire est un journal socialiste français.
Le Populaire est un journal canadien francophone qui condamnait la rébellion des Patriotes en 1837.
Le Populaire du Centre, quotidien du Limousin.